Алор — топоним Юго-Восточной Азии.

Индонезия
  — архипелаг.
 Алор — остров.
  — пролив.
  — округ провинции Восточная Нуса-Тенгара.
 Алорцы
 Алоро-пантарские народы
 

Прочее
  — городок в Нигерии.

См. также
 Алор-Сетар — город в Малайзии.
  — городок в Малайзии.
 
 Алора